Хаваст (узб. Xovos/Ховос) — многозначный термин; топоним.

 Хаваст — посёлок городского типа, центр Хавастского района (Сырдарьинская область, Узбекистан). 
 Хаваст — узловая сортировочная железнодорожная станция, расположена 150 км южнее города Ташкента.